Włodzimierz Wiśniewski (ur. 1926) – polski ekonomista i dyplomata
 Włodzimierz Wiśniewski (1927–2022) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, uczestnik powstania warszawskiego, Honorowy Obywatel Miasta Lipna